Я́хромская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Яхромская улица — улица в Калининграде.
 Яхромская улица — улица в Москве.